XYLT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 959 амінокислот, а молекулярна маса — 107 569.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, апараті гольджі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Трансферази